Ел Кларин има више значења:

 Ел Кларин (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кларин (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кларин (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кларин (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кларин (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кларин (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кларин, Ентронке а Тамасопо (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кларин (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кларин (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кларин (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кларин (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику